Coppa Intercontinentale 1967 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1967 – edizione del torneo di pallacanestro